Дабагян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Дабагян, Арег Вагаршакович (1920—2005) — советский и украинский учёный в области механики, динамики машин, прикладной теории колебаний и систем управления, академик, почётный доктор НТУ «Харьковский политехнический институт», профессор, доктор технических наук.
 Дабагян, Геворг (род. 1965) — армянский музыкант, игрок на дудуке.
 Дабагян, Норайр Арутюнович (1904—1955) — армянский советский литературный критик.